Державна прикордонна служба України
Державна податкова служба України
Державна пенітенціарна служба України

Акроніми